U0 est un sigle qui peut faire référence à :
 Aéroport de Leadore en Idaho aux États-Unis ;
 U0, Généralement le premier terme d'une suite (suite arithmétique, suite géométrique..).

Voir aussi 
 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres